Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)

 Graydon Oliver /  Jared Palmer (semifinali)
 Paul Hanley /  Brian MacPhie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2005